La Rencontre imprévue est le titre de plusieurs œuvres :
 La Rencontre imprévue ou les Pèlerins de La Mecque, opéra-comique de L.H. Dancourt (1764)
 La Rencontre imprévue, opéra de Gluck, d'après le livret de Dancourt (1764)
 La Rencontre imprévue, opéra de Haydn connu sous son titre italien  (1775)
 La Rencontre imprévue, court métrage muet de Georges Monca (1905).